RFC Wetteren is een Belgische voetbalclub uit Wetteren. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 95 en heeft groen, rood en geel als kleuren. Wetteren speelt in de nationale reeksen. De huidige club is het resultaat van een fusie uit 2015 tussen RRC Wetteren-Kwatrecht en Standaard Wetteren.

Geschiedenis 
In 1920 sloot Racing Club Wetteren zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg men stamnummer 95 toegekend. In 1927 bereikte Wetteren voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. Men eindigde dit eerste seizoen echter onder in de rangschikking en degradeerde na een jaar weer naar de regionale reeksen.

Nog een jaar later, in 1929, keerde Wetteren terug op het nationale niveau en men kon er zich ditmaal wel handhaven. Men eindigde er verscheidene seizoenen makkelijk in de middenmoot. In 1934 behaalde men een derde plaats, op vier punten van reekswinnaar ARA Termonde. In 1935 deed men het nog beter, met een tweede plaats na VG Oostende. Wetteren kon deze resultaten niet meer herhalen en eindigde de volgende jaren weer in de middenmoot. In 1938 eindigde men uiteindelijk als op twee na laatste en na negen seizoenen onafgebroken nationaal voetbal zakte de club weer.

Racing Club Wetteren bleef nu de volgende drie decennia in de provinciale reeksen spelen, waar men zelfs een tijd verder zakte naar Tweede Provinciale. In 1951 werd de club koninklijk en de naam werd Royal Racing Club Wetteren (RRC Wetteren). Ondertussen was in Wetteren na de Tweede Wereldoorlog een andere voetbalclub ontstaan, die zich in 1951 als Standaard Wetteren bij de Belgische Voetbalbond aansloot. Eind jaren 60 speelde Racing Club in de provinciale reeksen de eerste derby's tegen zijn jongere dorpsgenoot Standaard. In 1970 werd men kampioen in Tweede Provinciale en keerde men terug in de hoogste provinciale reeks. Drie jaar later haalde men ook daar de titel en zo keerde Racing Club Wetteren in 1973 na meer dan drie decennia provinciaal voetbal nog eens terug in de nationale bevorderingsreeksen, ondertussen de Vierde Klasse.

RRC Wetteren wist zich weer een paar seizoenen te handhaven in de middenmoot in Vierde Klasse, tot men in 1978 eindigde als op twee na laatste. Na vijf jaar nationaal voetbal zakte men opnieuw naar de provinciale reeksen. Wetteren kon niet meer terugkeren in de nationale reeksen en zakte verder weg in de provinciale reeksen, tot zelfs in Derde Provinciale in de tweede helft van de jaren 80 en de eerste helft van de jaren 90. De rol als eerste club van de gemeente werd overgenomen door Standaard Wetteren, dat tot in de nationale reeksen opklom.

In 2003 fusioneerde RRC Wetteren, dat op dat moment in Tweede Provinciale speelde, met buurclub SK Kwatrecht. Die jongere club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 8764 en actief in de lagere provinciale reeksen. De fusieclub werd Royal Racing Club Wetteren-Kwatrecht genoemd en speelde verder met stamnummer 95.

In 2011 werd de fusieclub kampioen in Tweede Provinciale en promoveerde naar Eerste Provinciale. Ook daar haalde men goede resultaten Wetteren-Kwatrecht speelde er het volgende seizoenen de eindronde voor promotie, maar zonder succes. In 2013 haalde men opnieuw een plaats in de eindronde. Met zeges tegen KSK De Jeugd Lovendegem en KFC Merelbeke wist men ditmaal de eindronde te winnen. Na 35 jaar promoveerde de club zo nog eens naar de nationale reeksen, voor het eerst als fusieclub.

RRC Wetteren-Kwatrecht kon zich handhaven in Vierde Klasse en kwam er in 2014 in dezelfde reeks terecht als gemeentegenoot Standaard Wetteren, die al decennia in de nationale reeksen speelde en uit Derde Klasse zakte. In 2015 kwam tot een samenwerking tussen de beide Wetterse clubs. De clubs smolten samen tot RFC Wetteren, dat verder speelde onder het oude stamnummer 95 van RRC Wetteren. Het stamnummer 5479 van Standaard Wetteren werd echter niet geschrapt, maar doorverkocht aan de projectgroep RWDM 47, die de club RWDM nieuw leven wou inblazen. RFC Wetteren speelde verder in Vierde Klasse. Trainer Henk Houwaart maakte mee de overstap van Standaard Wetteren, maar diende in september 2015 om persoonlijke redenen zijn ontslag in.

Resultaten

Bekende (oud-)spelers 
  Nicolas De Lange
  Daan De Pever
  Sven Dhoest
  Yannick Euvrard
  Kristof Imschoot
  Stijn Minne
  André Saeys

Externe links 
 Officiële website

Wetteren, RFC
Sport in Wetteren
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen